Собко, Сергей:
 Собко, Сергей Васильевич (род. 1949) — российский предприниматель и политический деятель.
 Собко, Сергей Григорьевич (род. 1978) — украинский футболист и тренер.
 Собко, Сергей Станиславович (род. 1984) — украинский военный, Герой Украины